Лос Онсе Пуеблос има више значења:

 Лос Онсе Пуеблос (Ајотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Онсе Пуеблос (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику